Мате Ујевић може да се односи на следеће особе:
 Мате Ујевић (публицист) (1901 – 1967), хрватски песник и енциклопедист
 Мате Ујевић (1920 – 2002), народни херој Југославије